Ano kan syfta på:

 ett förnamn av finskt ursprung, se Anno (namn)
 namnet på haitiskt kreol för staden Arnaud i Haiti